Ølby (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Struer
 Ølby (plaats)